Krajowy Rejestr Długów
 Krajowa Reprezentacja Doktorantów